Le Protocole  à la Convention européenne des droits de l'homme (adopté en 2000) à la Convention européenne des droits de l'homme, ratifié par 18 pays sur 47 membres du Conseil de l'Europe, étend le champ de l’interdiction de la discrimination prévu par l'article 14 de la Convention, en garantissant l’égalité de traitement dans la jouissance de tout droit prévu par la loi (y compris les droits reconnus par les législations nationales).

Champ d'application du protocole 

Sur les 47 États contractants de la Convention, 20 États ont signé et ratifié le protocole n°12 :

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  
 
 

18 États sur les 47 États contractants de la Convention ont signé, mais pas ratifié le protocole n°12 :

 

Enfin, 9 États sur les 47 États contractants de la Convention n'ont ni signé, ni ratifié le protocole n°12 :

Bibliographie

Notes et références

Liens externes 
 Texte du protocole
 
 
 
 
 

12
Discrimination
Article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme
2000 en droit
2000 en Europe
Traité du Conseil de l'Europe
Traité entré en application en 2005

es:Protocolo n.º 12 a la Convención Europea de Derechos Humanos